Ботаниха — топоним (основной тип: гидроним) в России.

 Ботаниха — река, Новосибирская область, координаты 54°39' с. ш. 84°29' в. д..
 Ботаниха — деревня в Красногорском районе Удмуртской Республики.
 Ботаниха — река, Удмуртская республика, координаты 57°41' с. ш. 52°03' в. д..

Примечания

См. также 
 Ботаник